Попо́в Константи́н Андре́евич (, Омск — , Москва) — российский революционер, социал-демократ, историк. Председатель Чрезвычайной следственной комиссии по делу А. В. Колчака.

Биография 
Константин Попов родился  в Омске в семье мелкого чиновника, служащего канцелярии Степного генерал-губернаторства. Образование получил в Первой омской гимназии, после её окончания поступил в 1894 году на юридический факультет Дерптского (Юрьевского) университета, который окончил в 1898 году. Ко времени учёбы в университете относится начало его политической деятельности.

В 1898 году, после успешного окончания университета, Попов получил звание кандидата права, был направлен в Санкт-Петербург, в канцелярию Казенной Палаты.

За связи с революционными группами в апреле 1899 году был арестован и заключен на 10 месяцев в Петропавловскую крепость. После освобождения получил разрешение выехать в Харьков, где вскоре его вновь арестовали и выслали сначала на 4 года в Вятскую губернию, затем, за революционную пропаганду среди ссыльных — в Якутию.

В 1905 году вернулся в Омск, вошел в комитет РСДРП, заняв в нём ключевые позиции. Лавировал между большевиками и меньшевиками, некоторое время игнорируя раскол. Участвовал в агитационно-пропагандистской деятельности против монархии, один из организаторов Западно-Сибирской партийной конференции, состоявшейся в Омске в сентябре 1906 года. В ноябре того же года, вместе со всеми участниками конференции, был арестован и заключен в омскую тюрьму.

Выиграл судебный процесс 1907 года: вместо каторги его с другими участниками конференции приговорили к 1 месяцу крепости и высылке за пределы Акмолинской области.
В жандармерии Омска получил кличку «Черный».

Весной 1907 года присутствовал на Лондонском съезде РСДРП. После этого вновь оказался в тюрьме по возвращении в Россию, затем — в ссылке в Вологодской губернии.

С 1910 года — вел партийную работу в Омске: восстанавливал социал-демократическую организацию, сотрудничал в печати, с 1911 года редактировал журнал «Думы».

В начале марта 1917 года избран председателем 1-го в Омске Совета рабочих и солдатских депутатов, до середины октября того же года руководил объединенной социал-демократической организацией, принимал активное участие в установлении Советской власти в Омске. В белогвардейских кругах считался наиболее образованным деятелем омского совдепа.

После падения Советской власти в июне 1918 года был арестован чехами и словаками, в августе 1919 года в «эшелоне смерти» вывезен из омской тюрьмы на восток. По дороге бежал и до 1920 года работал в иркутском подполье. Один из лидеров восставших против власти Колчака в декабре 1919 года в Иркутске подпольщиков. Один из главных командиров их вооруженных отрядов. Один из лидеров проэсеровского Совета Народного Управления Иркутска. Активно проводил политику большевизации эсеровских органов власти и агитацию за переход власти к большевикам.

В январе — феврале 1920 года, по поручению Сибирского революционного комитета, вел следствие по делу Колчака. Председатель Чрезвычайной следственной Комиссии по делу Колчака и Виктора Пепеляева до замены его на этом посту большевиком Чудновским. Позднее, материалы следствия были опубликованы в книге «Допрос Колчака», вышедшей под его редакцией в 1925 году.

В 1920—1922 годах работал заместителем (1920 — 2.1921), а потом — председателем (3.2.1921 — 25.2.1922) Омского губернского исполнительного комитета, член губернского комитета РКП (б).

С лета 1922 жил в Москве, работал в агитационно-пропагандистском отделе ЦК РКП(б). С 17 октября 1924 — зам. председателя Антирелигиозной комиссии при ЦК РКП(б).

В 1928 году перешел на работу в Институт красной профессуры. В последние годы жизни преподавал в Московском историко-архивном институте.

Умер в Москве 5 декабря 1949 года.

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени (11.11.1946)

Память 
В 1977 году в честь Константина Попова была названа улица в Омске.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Большевики
Делегаты V съезда РСДРП
Выпускники Омской гимназии
Преподаватели МГИАИ
Члены Западно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества
Председатели Омского горисполкома
Персоналии:Омск